Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1936 в Гармиш Партенкирхен показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 17 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 646 спортисти (от които 80 жени) от 28 страни в периода от 6 февруари до 16 февруари 1936 г. в общо 4 спорта.

Атлети от общо 11 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 17 без отличие. Олимпийският отбор на Норвегия най-много медали (152), успявайки да спечели най-много златни (7), сребърни (5) и бронзови (3) отличия. Спортистите от Швеция и Финландия също спечелват по 3 бронзови медала. България прави официалният си дебют на Зимни олимпийски игри, но без да спечели някакви значими позиции. Първо участие на Зимна Олимпиада имат и Австралия, Гърция, Лихтенщайн, Испания и Турция.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1936